Selon le Pew Research Center en 2010,  ont une majorité de population musulmane. Au début des Années 2020, les pays qui comptent le plus de musulmans sont l'Indonésie, suivi de l'Inde et du Pakistan. L'islam est constamment ramené à son arabité de par ses origines, mais les Arabes ne représentent que 21 % des musulmans dans le monde.

Selon les projections démographiques, en 2050, l'Inde devrait dépasser l'Indonésie et devenir ainsi le plus grand pays à population musulmane du monde. Mais fait notable, ils seront toujours très minoritaires en Inde, la population de ce pays étant très largement hindoue.

Tableaux triables

Par pays 
La plupart des pourcentages de populations musulmanes de chaque pays, sauf indication contraire, ont été tirés de l'étude du rapport du Pew Research Center qui s'appuie sur le recensement des populations musulmanes des différents pays du monde, publié le  par le département Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center : les pourcentages indiqués ne témoignent ni de la pratique régulière (la ritualité), ni de la foi individuelle (la religiosité) des personnes se déclarant musulmanes, mais plutôt de leur attachement à l'islam en tant que composante culturelle et historique de leur identité.

Par continent 
Cliquez sur le symbole placé en haut de chaque colonne pour trier selon l'intitulé de cette colonne.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des pays par religion
 Christianisme par pays
 Bouddhisme dans le monde
 Nombre de Juifs par pays
 Irréligion par pays
 Diaspora musulmane

Liens externes 
 

Article à mettre à jour

Liste en rapport avec l'islam